A Capela Imaculada Conceição e Santa Edwiges é um templo católico localizado no município brasileiro de Contagem, em Minas Gerais. A capela foi construída entre os anos de 1939 e 1943, em estilo neogótico. Possui vitrais confeccionados em vidro italiano pela Casa Conrado de São Paulo, que retratam cenas da vida de Cristo disposto ao longo das fachadas laterais e frontal. Os vitrais são contornados por chumbo retorcido.

Referências 

Igrejas de Minas Gerais
Construções de Contagem
Arquitetura neogótica no Brasil